Le Bluenose Classic 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Bluenose Classic qui se déroule du  au  à Halifax. Il se déroule en même temps que l'Open de Suède de squash 2010. Le tournoi fait partie de la catégorie 4 stars et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local David Phillips.

L'ancien champion du monde Thierry Lincou remporte le titre en s'imposant face à Daryl Selby.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bluenose Classic
 Saison 2010 de la PSA

2010
Squash en 2010
Sport au Canada en 2010
Sport en février 2010